Hrvatska
Dužica, selo u Hrvatskoj

BiH
Dužica (Ravno, BiH), selo u BiH
Dužica (Čajniče, BiH), selo u BiH